Franciszek Orleański (1818–1900) – książę Joinville; trzeci syn króla Francji Ludwika Filipa I i Marii Amelii Burbon-Sycylijskiej
 Franciszek Orleański (1961–2017) – hrabia Clermont